Francine Lachance est une écrivaine franco-québécoise, auteure de La Québécie, Grand Midi, Québec, Zurich, 1990 et 2001.

On peut trouver une interview de Francine Lachance dans le livre d'Anne Staquet, L'utopie ou les fictions subversives, Grand Midi, Québec, Zurich, 2002.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Romancière québécoise
Romancière française du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)